«Papa Was a Rollin’ Stone» — песня группы Temptations. Вышла как сингл в 1972 году.

Написана была Норманом Уитфилдом и Барреттом Стронгом — авторами многих песен для лейбла Motown.

В 2004 году журнал Rolling Stone поместил песню «Papa Was a Rollin’ Stone» в исполнении группы Temptations на 168 место своего списка «500 величайших песен всех времён». В списке 2011 года песня находится на 169 месте.

А в 2014 году британский музыкальный журнал New Musical Express поместил «Papa Was a Rollin’ Stone» в исполнении Temptations на 310 место уже своего списка «500 величайших песен всех времён».

Кроме того, песня «Papa Was a Rollin’ Stone» в исполнении Temptations вместе c ещё двумя песнями этой группы, — «Ain’t Too Proud to Beg» и «My Girl», — входит в составленный Залом славы рок-н-ролла список 500 Songs That Shaped Rock and Roll.

В 1999 году сингл группы Temptations «Papa Was a Rollin’ Stone» (вышедший в 1972 году на лейбле Motown) был принят в Зал славы премии «Грэмми».

Чарты

Оригинальная версия Temptations

Примечания 

Синглы 1972 года
Синглы 1987 года
Песни Temptations
Песни Джорджа Майкла
Песни Майкла Джексона
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы Motown
Зал славы «Грэмми»
Песни о родительстве